Artillerieschule bezeichnet: 

 allgemein eine militärische Ausbildungsstätte der Artillerie
 Artillerieschule in Idar-Oberstein, von 2015 bis 2021 unter dem Namen Ausbildungsbereich Streitkräftegemeinsame Taktische Feuerunterstützung/Indirektes Feuer 
 Artillerieschule (Kaserne), seit 17. Dezember 2014 Liegenschaftsbezeichnung der ehemaligen Rilchenberg-Kaserne in Idar-Oberstein
 Artillerieschule (Hannover), Hannoversche Armee
 Artillerieschule (Jüterbog) der preußischen Armee, Reichswehr und Wehrmacht, siehe auch für das Gelände Jüterbog II
 Artillerieschule (Metz)
 Artillerieschule (Neisse), Wehrmacht

 Vereinigte Artillerie- und Ingenieurschule, Berlin, Preußische Armee